Гарри Смит:
 Смит, Гарри Джордж Уэйклин (1787—1860) — британский колониальный губернатор и верховный комиссар, участник Наполеоновских войн.
  (род. 1951) — американский журналист, телеведущий канала CBS.